Большая Глушица — хутор,  в составе городского  округa «Город Михайловка» Волгоградской области Российской Федерации.

История 
По данным Центрального статистического комитета МВД, в Списке населённых мест Войска Донского на 1859 год (СПб.: 1864), под № 1787 год значится — Глушицкий хутор  ], при урочище Глушице; расстояние в верстах до окружного управления 108; число дворов 10; число жителей: муж. пола 27, жен. пола 30.

География 
Расположен в северо-западной части области, в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, по правобережью реки Медведицы. Уличная сеть состоит из пяти географических объектов:Садовый пер., Школьный пер., ул. Грейдерная, ул. Лесная, ул. Садовая.

Абсолютная высота 86 метров над уровня моря .

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 105 человек мужчин — 59, женщин — 46 (56,2 и 43,8 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 97 % из общей численности населения в 116 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Хутор стоит на автодороге «Михайловка (км 29,4) — Даниловка- Котово» (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-10) (Постановление Администрации Волгоградской обл. от 24.05.2010 N 231-п (ред. от 26.02.2018) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области»). Остановка «Большая Глушица».

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Михайловка